Матулявичюс — литовская фамилия. Известные носители:

 Матулявичюс, Гедрюс (род. 1997) — литовский футболист.
 Матулявичюс, Дейвидас (род. 1989) — литовский футболист.